Plaats in Indonesië
 Karangrowo (Jakenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Karangrowo (Wonosalam), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java